«Blind» (с англ. — «Слепой») — песня американской ню-метал-группы Korn, открывающий трек и первый сингл из их дебютного одноимённого альбома.

Первая версия песни была опубликована на демозаписи Neidermeyer's Mind, вышедшей в 1993. Между версиями песни на демо и сингле были некоторые различия, первоначальная версия имела более хэви-металическое звучание, а версия, появившаяся на дебютном LP группы, содержала проигрыш в стиле хип-хоп. Этот проигрыш довольно сильно похож на песню «Cypress Hill» Lick A Shot.

Песня использовалась в качестве финальной темы в американской версии полнометражного аниме-фильма Street Fighter II: The Animated Movie, а также использовалась в фильме «Ангелы Чарли» 2000 года, режиссёр которого Джозеф МкДжинти также поставил несколько видеоклипов Korn.

«Blind» является любимой песней Korn у Дэвида Сильверии, бывшего барабанщика и одного из основателей группы.

Песня использовалась в качестве открывающего трека на всех шоу Korn вплоть до выхода альбома Issues в 1999, после которого открывающей песней стала «Falling Away From Me». Тем не менее, «Blind» всегда исполняют «на бис».

Видеоклип 
Видео похоже на клип «Shoots and Ladders». Korn выступают перед оживлёнными зрителями в небольшом помещении. На заднем плане помещения можно увидеть надпись «Korn». Клип был выпущен в январе 1995.

Истоки 
Это одна из песен, которую Джонатан Дэвис написал со своим бывшим одногруппником из Sexart, гитаристом Райаном Шаком и тот факт, что Шак не был упомянут в качестве автора песни на альбоме, чуть было не довёл дело до суда.

Песня об увлечении Джонатана амфетаминами и тщетных попытках завязать. Впоследствии, он полностью прекратил употреблять наркотики и алкоголь.

Отзывы в прессе 
Песня заслужила одобрительные отзывы в прессе:

Q Magazine

100 песен, изменивших мир (январь 2003):

88. Korn — Blind

100 величайших гитарных треков (март 2005):

93. Korn — Blind

Kerrang!

666 песен, которые должны у вас быть:

 Современный метал:

2. Korn — Blind

100 величайших синглов всех времён (14 декабря 2002):

10. Korn — Blind

Примечания

Ссылки 
Текст песни

Песни Korn
Дебютные синглы 1994 года
Песни о наркотиках
Песни в стиле ню-метал